

Sigle 
 Partito Socialista Unificato di Berlino Ovest (Sozialistische Einheitspartei Westberlins) – partito politico tedesco

Codici 
 SEW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Siwa (Egitto)

Aziende 
SEW – azienda tedesca di automazione industriale